Beatrice Thomas (* 1984 in New York City) ist eine deutsche Funk- und Soul-Sängerin US-amerikanischer Herkunft. Öffentlich tritt sie unter ihrem Künstlernamen BB Thomaz auf. Sie lebt in Nordrhein-Westfalen.

Leben und Karriere 
Thomas, geboren als Tochter einer deutschen Buddhistin und eines afroamerikanischen Autors und Musikers, arbeitete auch als Model unter anderem für die Sportartikelhersteller Puma und Nike. Ihr Studium der Musikwissenschaft absolvierte sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Sängerin stand Thomas unter anderem im Vordergrund der Bands StreetLIVE Family, King Kamehameha Club Band, Ladies Live, New City Beats und bei Technotronic. 2010 veröffentlichte sie ihr erstes Album unter dem Titel Blackbird. Zudem arbeitete sie als Hintergrundsängerin bei anderen Bands, wie zum Beispiel bei Sandra, UB40 und The Temptations.

2017 nahm BB Thomaz an der siebten Staffel der Gesangs-Castingshow The Voice of Germany teil und belegte im Finale den vierten Platz. Anfang 2019 veröffentlichte sie die zwei Songs Much More und Brand New, die von Daniel Wierczeiko produziert wurden. Am 22. Februar 2019 nahm sie an der Fernsehsendung Unser Lied für Israel mit dem Song Demons teil. 2020 nahm BB Thomaz an der zehnten Staffel von The Voice of Germany teil, in der sie in der Gruppe von Coach Nico Santos bis ins Sing-Off vor dem Halbfinale gelangte.

Auszeichnungen 
 Deutscher Rock & Pop Preis 2009 in der Kategorie „Beste Funk & Soul Sängerin“
 Deutscher Rock & Pop Preis 2010 in den Kategorien „Beste Funk & Soul Musik“ und „Bester neuer Rock & Pop Künstler des Jahres“
 Deutscher Rock & Pop Preis 2016 in den Kategorien „Bester Popsong“ und „Bester Alternative-Song“
 Finalistin bei The Voice of Germany 2017

Weblinks 
 Künstlerinnenwebsite

Einzelnachweise 

Soulsänger
Musiker (Deutschland)
Model
Person (New York City)
Teilnehmer an The Voice of Germany
Darstellender Künstler (Nordrhein-Westfalen)
Deutscher
US-Amerikaner
Geboren 1984
Frau